Аудская суба — одна из суб (провинций) Империи Великих Моголов, существовавшая на территории Ауда в 1572—1732 годах.

История субы 
Ауд вошёл в состав Империи Великих Моголов вместе с другими территориями Делийского султаната в XVI веке. В 1565 году джагирдары Искандар-хан из Айодхьи и Хан-Заман из Джаунпура подняли мятеж против власти падишаха и захватили Лакхнау, однако вскоре были разбиты. При падишахе Акбаре Ауд был выделен в отдельную субу. В дальнейшем в окружении падишаха Акбара было только трое аудцев, одним из которых был министр финансов и реформатор Тодар Мал. В следующие 150 лет однако Ауд находился под непререкаемой властью падишахов. О процветании Ауда в этот период красноречиво свидетельствует стабильный рост доходов имперской казны от налоговых сборов в Аудской субе: в 1594 году они составили 50 лакхов, в 1720 году — уже 83 лакха. При этом площадь субы увеличилась в два раза.

Ставший в 1722 году субадаром Ауда перс Саадат Али Хан I постепенно добился от слабых падишахов права самому назначать и
смещать диванов субы, полностью подчинив себе тем самым управление финансами субы, а также права наделять чиновников субы мансабами (титулами-эпитетами) и джагирами. Субадар стал лично назначать фоуджаров (военачальников) субы и паранга. Делийские чиновники постепенно были вытеснены из Ауда, сторый стал для Саадат Али Хана личной собственностью (суба-и мульк или дар-уль-мульк).

Административное деление 
Административным центром субы был город Айодхья. Территория субы делилась на 5 саркаров (административных округов), состоявших из 133 махалов (административных районов) и 38 паргана (налоговых районов).

Субадары Ауда

Примечания

Источники 
 
 Abū al-Fazl ibn Mubārak. AÍN I AKBARI. Calcutta. 1873–1907.
 INDIA. The Timurid Dynasty. GENEALOGY.
 The Imperial Gazetteer of India. Oxford: Clarendon Press, 1908. Volume 19, p. 280.

Административно-территориальное устройство империи Великих Моголов